Naratj (vitryska: Нарач) är en agropolis i Belarus.   Den ligger i voblasten Minsks voblast, i den norra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Minsk. Naratj ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Natur och klimat 
Terrängen runt Naratj är mycket platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Naratj. Närmaste större samhälle är Vilejka,  km sydost om Naratj.

I omgivningarna runt Naratj växer i huvudsak blandskog. Runt Naratj är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C.

Se även 
 Landsbygdsorter i Minsks voblasć
 Vitrysslands landsbygdsorter

Referenser

Kommentarer

Källor

Litteratur
 Narocz, powiat wilejski, gmina Iża, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, Tom_VI/914

Landsbygdsorter i Minsks voblasć